Ардак Арманулы Саулет (; 12 января 1997, п. Айтеке-Би, Казалинский район, Кзыл-Ординская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Кызыл-Жар».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Астана».

В начале 2017 года подписал контракт с клубом «Актобе». 18 июня 2017 года в матче против клуба «Астана» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. 23 июня 2019 года в матче против клуба «Атырау» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
18 сентября 2015 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет в матче против сборной Венгрии до 19 лет (0:4).

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2016
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Акжайык»